Змагання з бігу на ковзанах серед чоловіків на дистанції 1000 м на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 17 лютого 2010 року.

Призери

Змагання

Посилання 

 Ковзанярський спорт на офіційному сайті  

Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2010